Дамарискотта () — таун в Линкольне (Мэн, США). Согласно переписи 2020 года, население составляет 2 297 человек.

История 
Дамарискотта была зарегистрирована в качестве тауна 15 марта 1848 года.

География 
По данным Бюро переписи населения США, таун имеет общую площадь в 38,10 км2. Из них 32,17км2 приходятся на сушу, а 5,93км2 — на воду. Дамарискотта расположена на  залива Мэн.

Население

Образование 
Дамарискотта является частью школьной системы штата Мэн AOS #93.

Примечания 

Города Мэна
Населённые пункты округа Линкольн (Мэн)